Jozua Valter Kimih (, rođen 8. februara 1995) nemački je fudbaler koji igra u Bajernu iz Minhena i reprezentaciji Nemačke. Pretežno igra po desnoj strani terena, kao desni bek.

Klupska karijera

Rana karijera 
Kimih je igrao za juniorsku ekipu Štutgarta pre nego što se pridružio Lajpcigu jula 2013. godine. Štutgart je obezbedio opciju da ga kupi ponovo. Debitovao je za trećeligaški klub 28. septembra te godine, kao zamena Tijagu Rohenbahu u remiju sa Unterhahingom. On je postigao svoj prvi profesionalni gol u pobedi 3:2 protiv Zarbrukena 30. novembra 2013. Završio je sezonu 2013/14 sa jednim golom u 26 nastupa. U sezoni 2014/15, postigao je 2 gola u 29 nastupa.

Bajern Minhen 

Januara 2015, Kimih prelazi u Bajern. U prvoj sezoni u minhenskom klubu imao je 23 nastupa u ligi, od kojih je 15 počeo u startnoj postavi. On je takođe odigrao punih 120 minuta u Bajernovom finalu kupa i pobedom nad Borusijom iz Dortmunda 21. maja na berlinskom olimpijskom stadionu.

Sezona 2016/17 
Započeo je sezonu pobedom nad Borusijom iz Dortmunda 5:0 u nemačkom Super kupu. Dana 9. septembra je postigao svoj prvi gol za Bajern, u pobedi na gostovanju nad Šalkeom. Četiri dana kasnije, postigao je prva dva gola u Ligi šampiona u pobedi od 5:0 protiv FK Rostov. Završio je sezonu 2016/17 sa devet golova u 40 nastupa.

Sezona 2017/18 
Kimih je igrao u superkupu Nemačke 2017. godine i osvojio titulu dok je Bajern savladao svog suparnika Borusiju Dortmund 5:4 na penale, gde je rezultat nakon produžetka bio 2:2. Dana 16. septembra je napravio ukupno tri asistencije Tomasu Mileru, Arjenu Robenu i Robertu Levandovskom protiv Majnca u pobedi od 4:0. Dana 9. marta 2018, Kimih je potpisao trogodišnji produžetak ugovora koji traje do 30. juna 2023. Postigao je svaki pogodak i u prvoj i u drugoj polufinalnoj utakmici u Ligi šampiona protiv Real Madrida, ali je njegova ekipa ispala iz takmičenja zbog ukupnog rezultata 4:3. Kimih je završio sezonu 2017/18 sa 6 golova i 17 asistencija u 47 nastupa.

Sezona 2018/19 
Dana 12. avgusta, Kimih je započeo sezonu igrajući u superkupu Nemačke i osvojio titulu dok je njegova ekipa pobedila Ajntraht Frankfurt rezultatom 5:0. U ovoj sezoni, Kimih je stigao do 100. ligaških nastupa za Bajern 9. februara 2019. u pobedi od 3:1 nad Šalkeom.

Stil igre 
Horst Hrubeš je pohvalio Kimiha zbog njegove raznovrsnosti, govoreći: „Jozua ima ogroman kvalitet i raznovrstan je u napadnim i defanzivnim ulogama”. Pohvale Kimihovoj svestranost dao je i članak iz 2017. na zvaničnom sajtu Bundeslige, koji ga je nazvao „švajcarskim vojničkim nožom od igrača”, navodeći kao razlog da je Gvardiola pretvorio igrača kojeg je nekada nazivao „jednim od najboljih centralnih bekova na svetu” u desnog beka.

Amin Junes je pohvalio Kimihovu odbrambenu svest i u intervjuu, nakon takmičenja po grupama na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine, Amin ga je uporedio sa Gundoganom, ali su ga ostali kritičari uporedili sa penzionisanim kapitenom Bajerna Filipom Lamom. U Lajpcigu je bio deo izrazito napadačkog tima, u kojem je njegova sposobnost oduzimanja lopte blistala. Kimih ima odličan tajming u svom napadu, može da dribla i ne smeta mu da uklizava. Kimih je rekao da su njegova inspiracija Filip Lam i Bastijan Švajnštajger.

Trofeji

Bajern Minhen 
 Prvenstvo Nemačke (7) : 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
 Kup Nemačke (3) : 2015/16, 2018/19, 2019/20.
 Superkup Nemačke (6) : 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.
 Liga šampiona (1): 2019/20.
 UEFA superkup (1) : 2020.
 Svetsko klupsko prvenstvo (1) : 2020.

Reprezentacija Nemačke (do 19) 
 Evropsko prvenstvo do 19 godina (1) : 2014.

Reprezentacija Nemačke 
 Kup konfederacija (1) : 2017.

Reference

Spoljašnje veze 

 
 
 

Рођени 1995.
Немачки фудбалери
Фудбалери Лајпцига
Фудбалери Бајерн Минхена
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.
Фудбалери на Купу конфедерација 2017.
Немачки фудбалски репрезентативци
Фудбалски универзалци
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге шампиона